Maba leucoxylon är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Blume och Bakh. Maba leucoxylon ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
leucoxylon